La Bundesliga de balonmano 2018-19 es la 54ª edición de la liga de Alemania de balonmano.

El SG Flensburg-Handewitt defiende el título que logró la temporada anterior.

Equipos

Clasificación

Referencias 

Competiciones de balonmano entre clubes de Alemania
Balonmano en 2019
Balonmano en 2018
Deporte en Alemania en 2019
Deporte en Alemania en 2018